Prononciation : é-mou-chè (comme dans succès) ; le t ne se lie pas mais la liaison se fait au pluriel avec le s (les é-mou-chè-z et les...).

Étymologie: nommé ainsi en raison des mouchetures du plumage de l'oiseau

Zoologie:
 Émouchet (oiseau), terme qui désigne certains petits rapaces:
 Émouchet ou Émouchet gris - Accipiter nisus
 Émouchet des pigeons - Accipiter gentilis

Autres:
 Émouchet, la queue des peaux que préparent les tanneurs.
 Émouchet ou SA-104, petit planeur monoplace
 L’Émouchet, périodique ornithologique de AFFO (France, 61)

Fiction:
 L'Émouchet, roman pour la jeunesse de Norbert Sevestre
 Le chevalier Emouchet, Personnage de La Trilogie des joyaux, une œuvre de David Eddings.

Notes et références